Ashiya é o nome de vários locais no Japão:
 Ashiya, cidade da província de Hyogo.
 Ashiya, cidade da província de Fukuoka.

Desambiguação